Вахер () — эстонская фамилия, в переводе на русский язык — клён.

Известные носители 
 Вахер, Инги (1930—1999) ― эстонская и советская художница по стеклу, гравёр.
 Вахер, Лео Фридрихович (1921—1981) — эстонский советский учёный-животновод, Заслуженный деятель науки Эстонской ССР
 Вахер, Херберт Иосепович (1928—2013) — боцман теплохода «Лугуст Кульберг» Эстонского морского пароходства Министерства морского флота СССР, Герой Социалистического Труда.